Glatigny puede hacer referencia a:

 Glatigny, comuna francesa del departamento de Manche.
 Glatigny, comuna francesa del departamento de Mosela.
 Glatigny, comuna francesa del departamento de Oise.